La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas .

Celebración 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas.

Referencias

Véase también 

 Cooperativa
 Día Internacional de las Cooperativas

Enlaces externos 

 Sitio Oficial del Año Internacional de las Cooperativas
 Documentos
 El sistema de la ONU
 Publicaciones en inglés

Cooperativas
Movimiento cooperativo
2012